Superman () est un ensemble de dessins animés américains composé d'un total de 17 courts-métrages de 10 minutes, créés en 1941-1942 pour les neuf premiers, et produits par Fleischer Studios. Ils sont diffusés à partir du . Huit autres courts-métrages seront ensuite produits en 1943.

Synopsis 
Débarqué sur Terre quand il était enfant, Superman combat le crime tout en se dissimulant sous l'identité du journaliste Clark Kent.

Courts-métrages d'animation 
 Le Scientifique fou (The Mad Scientist)
 Les Monstres mécaniques (The Mechanical Monsters)
 L'Attaque du train postal (Billion Dollar Limited)
 Le Monstre des glaces (The Arctic Giant)
 Les Envahisseurs (The Bulleteers)
 Le Télescope magnétique (The Magnetic Telescope)
 Terreur sur Manhattan (Electric Earthquake)
 Le Réveil du volcan Monokoa (Volcano)
 Terreur au cirque (Terror on the Midway)
 Les Saboteurs (Japoteurs)
 Superman contre Superman (Showdown)
 La Onzième Heure (Eleventh Hour)
 La Torpille humaine (Destruction, Inc.)
 Les momies se rebellent (Mummy Strikes)
 Les Tambours de la jungle (Jungle Drums)
 Le Peuple souterrain (The Underground World)
 L'Agent secret (Secret Agent)

Distribution 
 Joan Alexander  : Lois Lane
 Jackson Beck  : Perry White
 Bud Collyer  : Clark Kent / Superman
 Julian Noa  : narrateur (VF : Jean-Claude Donda)

La VF est réalisée sur le tard, mais ne couvre pas l'entièreté des épisodes.

Notes et références 

 DVD Édition spéciale 75ème anniversaire - L'intégrale des cartoons de Max Fleischer : Superman

Voir aussi

Liens externes 
 
  Fiche sur Planète Jeunesse

Série télévisée américaine des années 1940
Série d'animation américaine
Série télévisée Superman
Série télévisée créée en 1941
Série télévisée pour la jeunesse
Super-héros
Film se déroulant dans une jungle